Спилимберго:

 Спилимберго — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, подчиняется административному центру Порденоне.
 Спилимберго, Хорхе Энеа (1928—2004) — аргентинский журналист, поэт, писатель и общественный деятель.